( - ), footballeur français
 Jean-Marc Cozic ( - ), acteur français
 Thierry Cozic ( - ), homme politique français

Patronyme breton